Sate bezeichnet

 die Sate (Osnabrück), die Verfassung der Stadt Osnabrück von 1348, siehe Handgiftentag
 Saté, ein südostasiatisches Grillgericht